Nichollsia är ett släkte av kräftdjur. Nichollsia ingår i familjen Hypsimetopidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Nichollsia